La Angostura puede hacer referencia a:

Angostura de Tormes; núcleo urbano de la provincia de Ávila, Castilla y León, España;
Batalla de La Angostura, enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México durante la Guerra de Intervención Estadounidense;
La Angostura, poblado de la comuna de Alto del Carmen, provincia de Huasco, región de Atacama, Chile;
La Angostura, núcleo urbano de la provincia de Las Palmas, Canarias, España;
Villa La Angostura; localidad de la provincia del Neuquén, Argentina;
Presa La Angostura; embalse construido en el estado mexicano de Sonora.